Este nombre corresponde a dos anfibios:

 Rana oxyrhynchus Smith, 1849 es sinónimo de Ptychadena oxyrhynchus (Smith, 1849)
 Rana oxyrhynchus Hallowell, 1856 es sinónimo de Lithobates sphenocephalus (Cope, 1886)

Ptychadenidae
Ranidae